Agnès de Bourbon ou Agnès de Dampierre (vers 1237- vers 1287), est dame de Bourbon de 1262 jusqu'à sa mort.

Biographie 
Elle est la deuxième fille d' (mort en 1249 à Chypre), seigneur de Bourbon et de Dampierre, et de Yolande de Châtillon (morte en 1254), héritière des comtés de Nevers, d’Auxerre et de Tonnerre.

En 1248, alors que ses parents accompagnent le roi  lors de la septième croisade, elle est confiée à la garde de son grand-oncle .

En 1248, la sœur aînée d'Agnès,  - héritière des comtés de Nevers, Auxerre et Tonnerre - épouse Eudes de Bourgogne (1230-1269), fils aîné du duc . La même année (1248), Agnès de Bourbon est mariée au frère cadet d'Eudes, Jean de Bourgogne (1231-1267). De ce mariage nait une fille :
 Béatrice de Bourgogne, dite aussi Béatrice de Bourbon (vers 1257-1310), mariée à Robert de Clermont (1256-1317), fils du roi de France, . De ce mariage est issue la branche capétienne de Bourbon.

À la mort de sa sœur Mathilde en 1262, Agnès hérite de la seigneurie de Bourbon, tandis que les comtés de Nevers, Tonnerre et Auxerre reviennent aux trois filles de Mathilde.

Son mari, Jean de Bourgogne, meurt en 1267. Agnès se remarie en 1277 avec  (1250-1302), lui-même veuf d'Amicie de Courtenay.

Ascendance

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 
 André Leguai, Histoire du Bourbonnais (« Que sais-je ? », ), Paris, Presses universitaires de France, 1960.
 Anthony Stokvis, Manuel d'histoire, de généalogie et de chronologie de tous les États du globe, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, préf. H. F. Wijnman, éditions Brill Leyde 1889, réédition 1966, ,  « France et Monaco »  e) États féodaux,  « Seigneurie, puis baronnie et plus tard duché de Bourbon », 143 et tableau généalogique , 144.

Articles connexes 
 Maison de Bourbon-Dampierre
 Liste des seigneurs puis ducs de Bourbon
 Généalogie des Capétiens directs

Maison de Dampierre
Personnalité féminine du XIIIe siècle
Naissance en 1237
Décès en 1287
Comtesse de Charolais